Чемпионат России по самбо 1995 года среди мужчин прошёл в Туле 24-25 июня.

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты России по самбо
Чемпионаты России в 1995 году
Июнь 1995 года
Спортивные соревнования в Туле
1995 год в Тульской области